RSW steht für:

 Realschule Schloss Wittgenstein, eine private Realschule in Bad Laasphe, Nordrhein-Westfalen
 Regionalbus Saar-Westpfalz, ein Verkehrsunternehmen des öffentlichen Nahverkehrs
 Landkreis Rosenberg i. Westpr., Kfz-Zeichen des ehemaligen Landkreises
 Southwest Florida International Airport im US-Bundesstaat Florida als IATA-Code
 Reinstsiliziumwerk Gittersee, geplantes und nie fertiggestelltes Industrieprojekt der DDR in Dresden
 Republikanische Soldatenwehr, eine paramilitärische Einheit aus der Gründungszeit der Weimarer Republik
 (Neue) Ruhrorter Schiffswerft, Werft in Duisburg-Ruhrort
 Radsatzwelle
 Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht, ein Studiengang an den Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg

RSW